C20H20O7 – formula molecolare della sinensetina
C20H20O7 – formula molecolare della tangeritina

Formule molecolari